Dominó, um jogo de mesa
Dominó de baralho, um jogo de cartas

Música
Dominó, banda musical brasileira
Dominó (álbum de 1987)
Dominó (álbum de 1988)
Dominó (álbum de 1992)

Desambiguação
Desambiguações de música